Wallhausen – comune del circondario di Schwäbisch Hall (Baden-Württemberg)
 Wallhausen – comune del circondario rurale di Mansfeld-Südharz (Sassonia-Anhalt)
 Wallhausen – comune del circondario rurale di Bad Kreuznach (Renania-Palatinato)